A Ptolemaida-dinasztia uralkodói közül ketten vették fel a „megmentő” jelentésű Szótér melléknevet:

 I. Ptolemaiosz
 IX. Ptolemaiosz